La Croix, een Franse krant

in samenstellingen:
La Croix-aux-Bois,  Ardennes
La Croix-aux-Mines,  Vosges
La Croix-Avranchin,  Manche 
La Croix-Blanche,  Lot-et-Garonne
La Croix-Comtesse,  Charente-Maritime
La Croix-de-la-Rochette,  Savoie 
La Croix-du-Perche, Eure-et-Loir
La Croix-en-Brie,  Seine-et-Marne  Crucibriards
La Croix-en-Champagne,  Marne 
La Croix-en-Touraine, Indre-et-Loire  Crucifixiens
La Croix-Helléan,  Morbihan
La Croix-Saint-Leufroy, Eure 
Lacroix-Saint-Ouen, Oise   Croisés-Saintodoniens
La Croix-sur-Gartempe,  Haute-Vienne
La Croix-sur-Ourcq, Aisne 
La Croix-sur-Roudoule,  Alpes-Maritimes  Crousencs
La Croix-Valmer,  Var

Zie ook
gemeenten met de naam Croix
gemeenten met de naam Lacroix

Personen
Guillaume la Croix (1877-1923), Nederlands architect
Isobyl la Croix (1933), Brits botanica